Tozi ima više značenja:
 Tozi (Firenca)
 Tozi (Verona)